Онтонагон има више значења:
 Округ Онтонагон (Мичиген)
 Онтонагон (Мичиген)